Варен () — станция линии 13 Парижского метрополитена в VII округе. Названа по рю Варен, расположенной неподалёку. Рядом со станцией располагаются отель де Матиньон, являющийся резиденцией Правительства Франции, а также музей Родена. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История 
 Станция открылась 30 декабря 1923 года в составе участка Энвалид — Круа-Руж (закрыта в 1939 году), образовавшего первую очередь линии 10. 27 июля 1937 года, в результате реорганизации линий метро в левобережье Парижа, участок Энвалид — Дюрок отошёл к старой линии 14, которая, в свою очередь, 9 ноября 1976 года, после постройки перегона Энвалид —  была объединена с линией 13. 
 В 1939 году станция была закрыта в связи с началом Второй Мировой войны и была перезапущена лишь 24 декабря 1962 года. 
 29 июля 2007 года на перегоне Энвалид — Варен в результате возгорания тормозной колодки одного из составов типа MF 77 произошёл серьёзный пожар. Пострадали 35 человек.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель подрос до  пассажиров (277-е место по уровню пассажиропотока в Парижском метро)

Путевое развитие 
К югу от станции располагаются пошёрстный съезд и примыкание выезда с разворотной петли станции «Энвалид», использовавшейся в 1923—1976 годах. Въезд на эту петлю расположен на середине перегона Варен — Энвалид при движении к Энвалиду.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена VII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1923 году